Le mot goupillon peut avoir des sens divers :
 Le goupillon est un objet liturgique servant à asperger d'eau bénite les fidèles, lors d'une cérémonie religieuse : 
Par métonymie caricaturale le mot est employé par les anticléricaux pour désigner l’Église catholique. Particulièrement dans l'expression « le sabre et le goupillon » exprimant (généralement avec désapprobation) l'alliance entre les pouvoirs militaire et religieux ;
 Le goupillon ou écouvillon est un objet servant à nettoyer les bouteilles  ;
 Le goupillon est un accessoire servant à essuyer la condensation de vapeur d'eau et de salive dans la perce des instruments à vent. 
 Le goupillon est une variété de fléau d'armes ;
 Le goupillon est le surnom des buissons callistemon.

Patronyme 
Étienne Goupillon (mort en 1493), évêque de Séez.